Дмитрий Зюзин: Зюзин, Дмитрий Васильевич (1921—1976) — Герой Советского Союза.
 Зюзин, Дмитрий Юрьевич (род. 1987) — российский хоккеист.